Macrochaetosoma är ett släkte av mångfotingar. Macrochaetosoma ingår i familjen Anthogonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vinterdubbelfotingar
Macrochaetosoma